

Persone 
 Niklas Sandberg (1978), calciatore svedese
 Niklas Sandberg (1995), calciatore norvegese